«Лола» — художественный фильм режиссёра Райнера Вернера Фассбиндера 1981 года.
Фильм является третьей частью — ФРГ 3 — задуманного цикла об истории Западной Германии.
Посвящён Александру Клюге.

Сюжет 
В Кобург, северо-баварский городок, в 1957 году приезжает новый заведующий отделом строительства фон Бом (Армин Мюллер-Шталь). Человек посторонний, он в конце концов даёт ход строительным планам предпринимателя Шуккерта (Марио Адорф) и женится на городской проститутке Лоле (Барбара Зукова), которую он вначале знал как Марию-Луизу, даже не подозревая о её двойной жизни.

В ролях 
 Армин Мюллер-Шталь — Бом
 Марио Адорф — Шуккерт
 Барбара Зукова — Лола
 Кристина Кауфман —  Сюзи
 Удо Кир — ''Вайтер

Примечания

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы ФРГ
Проституция в фильмах